Dram bezeichnet:

 Dram (Einheit), eine Einheit der Masse
 Armenischer Dram, Gesetzliches Zahlungsmittel in der Republik Armenien und der Republik Bergkarabach
 Karabach-Dram, Gesetzliches Zahlungsmittel in der Republik Bergkarabach

DRAM ist die Abkürzung für:

 Dynamic Random Access Memory, ein elektronischer Speicherbaustein
 Shelley FKA DRAM (ehemals D.R.A.M.), US-amerikanischer Rapper

Abkürzung